Claudio Lotito (1957) – imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano
 Ivana Lotito (1983) – attrice italiana
 Michel Lotito (1950-2006) – intrattenitore francese